Slovo Caspian může znamenat:
 Caspian Airlines, íránské aerolinie
 Caspian, americká post-rocková hudební skupina
 Jméno postavy z Letopisů Narnie – česky Kaspian X. a jeho otec Kaspian IX.
 Princ Kaspian (rozcestník) – kniha, film a počítačová hra o Kaspianovi X.